Freeland ist der Name mehrerer

Orte in Großbritannien:
 Freeland (Oxfordshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Freeland (Colorado)
 Freeland (Louisiana)
 Freeland (Maryland)
 Freeland (Michigan)
 Freeland (North Carolina)
 Freeland (Ohio)
 Freeland (Pennsylvania)
 Freeland (Tennessee)
 Freeland (Washington)
 Freeland Park (Indiana)
 Freeland Township (Lac qui Parle County, Minnesota)

Freeland ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Freeland (* 1973), britischer Nu-Skool Breaks DJ und Musikproduzent
 Chrystia Freeland (* 1968), kanadische Publizistin und Politikerin
 Don Freeland (1925–2007), US-amerikanischer Automobilsportler
 Joel Freeland (* 1987), britischer Basketballspieler
 John Freeland († 2014), britischer Jurist
 Linda Freeland (* 1967), US-amerikanische R&B, Soul- und Gospelsängerin
 Martin Freeland, britischer Musiker und DJ
 Sydney Freeland (* 1980), US-amerikanische Filmregisseurin und Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Vreeland